Yū Tamura – ur. w 1989 r. japoński rugbysta
 Yū Tamura – ur. w 1992 r. japoński piłkarz